USS Gloucester ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos.

 , fue un yate construido en 1891, fue comprado el 23 de abril de 1898 y transformado en cañonero, que sirvió durante la guerra hispano-estadounidense fue dado de alta el 16 de mayo de 1898 y participó en la Batalla naval de Santiago de Cuba, fue vendido el 12 de agosto de 1919.
 , fue una a fragata de clase Tacoma dada de alta el 10 de diciembre de 1943, fue cedida a Japón el 1 de diciembre de 1961 con el nombre de Tsuge, fue devuelta a los Estados Unidos el 31 de marzo de 1969, momento en el que fue dada de baja.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos